Barrinha kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Barrinha (ort), São Paulo, 
 Barrinha (kommun), São Paulo,

Portugal 

 Lagoa de Mira, lagun, Coimbra, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar